Il doppio del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kevin Curren e Steve Denton che hanno battuto in finale Peter Fleming e John McEnroe 7-6, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (finale)
 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (secondo turno)
 Kevin Curren /  Steve Denton (Campioni)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (semifinali)

 Sandy Mayer /  Frew McMillan (semifinali)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (quarti di finale)
 Terry Moor /  Eliot Teltscher (secondo turno)
 Brian Gottfried /  Peter Rennert (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1982